Plusieurs saints et bienheureux catholiques sont appelés Apôtre de l'Eucharistie

Pascal Baylon, confesseur
Dina Bélanger, religieuse de Jésus-Marie
Joseph Bilczewski, évêque de Lviv
Julienne de Cornillon, religieuse
Cyriaque-Élie Chavara, prêtre syro-malabar
Pierre-Julien Eymard, mariste
Charles de Foucauld, ermite
Antoine Galvao, franciscain
Jules Lintelo, jésuite
Gaspard Mermillod, évêque de Lausanne-Gènève
Édouard Poppe, prêtre
Euphrasie du Sacré-Cœur de Jésus, religieuse
Marie de la Rousselière, religieuse
Jean-Marie Vianney, prêtre
Pierre Vigne, fondateur de congrégation
Norbert de Xanten, prémontré